Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2007 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roger Federer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
{|
|
 Roger Federer (prvak)
 Rafael Nadal (četrtfinale)
 Nikolaj Davidenko (četrtfinale)
 Ivan Ljubičić (prvi krog)
 James Blake (četrti krog)
 Andy Roddick (polfinale)
 Tommy Robredo (četrtfinale)
 David Nalbandian (četrti krog)
 Mario Ančić (četrti krog)
 Fernando González (finale)
 Marcos Baghdatis (drugi krog)
 Tommy Haas (polfinale)
 Tomáš Berdych (četrti krog)
 Novak Đoković (četrti krog)
 Andy Murray (četrti krog)
 David Ferrer (četrti krog)
|
<ol start="17">
 Jarkko Nieminen (drugi krog) 
 Richard Gasquet (četrti krog)
 Lleyton Hewitt (tretji krog) 
 Radek Štěpánek (tretji krog)
 Dimitrij Tursunov (tretji krog)
 Dominik Hrbatý (tretji krog) 
 Robin Söderling (prvi krog)
 Juan Carlos Ferrero (drugi krog)
 Mihail Južni (tretji krog)</li>
 Marat Safin (tretji krog)
 José Acasuso (prvi krog)
 Sébastien Grosjean (tretji krog)
 Xavier Malisse (prvi krog)
 Agustín Calleri (prvi krog)
 Stanislas Wawrinka (tretji krog)
<li> Nicolás Almagro (prvi krog)</ol></li>
|}

 Rezultati 
Legenda
 Q = Kvalifikant
 WC = S povabilom (Wild Card'')
 LL = Srečni poraženec
 r. = Predaja

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
2007